Boronów est le nom :
 de la gmina de Boronów, dans le powiat de Lubliniec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Boronów, chef-lieu de cette gmina